Мани́па ()
 Манипа (пролив) — пролив в акватории Малайского архипелага между индонезийскими островами Буру, находящимся с западной стороны, и группой островов, включающей Серам, Амбон и др., находящейся с восточной стороны.
 Манипа (остров) — остров, отделённый одноимённым проливом от острова Буру и проливом Келанг от острова Келанг.
 Манипа (народ) — малочисленная народность, проживающая на одноимённом индонезийском острове.
 Манипа (язык) — язык одноимённой народности, проживающей на острове Манипа.